Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (VII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der VII. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 19. November 1964 bis 19. Juli 1969 reichte.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Hermann Riepl: Fünfzig Jahre Landtag von Niederösterreich. Bd. 2. Der Landtag in der Ersten Republik. Wien 1973

08